Инаригда (участок Инаригда) — населённый пункт в Катангском районе Иркутской области, входит в состав Ербогаченского муниципального образования.

География 
Инаригда — самый северный населенный пункт Иркутской области, расположен на реке Нижняя Тунгуска в 213 км к северу от Ербогачёна.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Инаригде проживали 8
мужчин и 4 женщины.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района